Кубраков — русская фамилия.

Известные носители 
 Кубраков, Александр Николаевич (род. 1982) — украинский предприниматель, народный депутат Украины IX созыва.
 Кубраков, Григорий Максимович (1920—2006) — советский педагог-макаренковец, писатель.
 Кубраков, Иван Владимирович (род. 1975) — министр внутренних дел Республики Беларусь с 2020 года, генерал-майор милиции.